Friebach ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinrich Friebach (1739–1796), deutscher Theaterschauspieler und Sänger 
 Therese Friebach (1757–nach 1813), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Therese Rosenberg